Kanzleramtsminister steht:

 in Deutschland für den Chef des Bundeskanzleramtes, siehe Bundeskanzleramt (Deutschland) #Chef des Bundeskanzleramtes
 in Österreich für einen Minister, der am Bundeskanzleramt agiert, mit oder ohne Portefeuille, siehe Kanzleramtsminister (Österreich)

Siehe auch:

 Bundesminister im Bundeskanzleramt